Kochertal ist ein geographischer Name:

 Kochertal, das Tal des Kocher (Fluss) im nordöstlichen Baden-Württemberg

 Oberes Kochertal, Unternaturraum der Schwäbischen Alb, umfasst den Kochertalabschnitt von der Quelle bis Aalen
 Sulzbacher Kochertal, Unternaturraum der Schwäbisch-Fränkischen Waldberge, umfasst den Kochertalabschnitt von Abtsgmünd bis Sulzbach am Kocher
 Kochertal (Naturraum), Unternaturraum der Kocher-Jagst-Ebenen, umfasst den Kochertalabschnitt von Untermünkheim bis Kochersteinsfeld und Teile von Nebentälern dort
 Mittleres Kocher- und Unteres Bühlertal, Unternaturraum des Kochertal (Naturraum), umfasst vor allem den Kochertalabschnitt von Untermünkheim bis Kocherstetten
 Unteres Kochertal, Unternaturraum des Kochertal (Naturraum), umfasst den Kochertalabschnitt von Kocherstetten bis Kochersteinsfeld